Negești se poate referi la:
Negești, Alba
Negești, Argeș